Departamento de Capital kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Capital (kommun i Corrientes), 
 Departamento de Capital (kommun i Misiones), 
 Departamento de Capital (kommun i La Pampa), 
 Departamento de Capital (kommun i Mendoza), 
 Departamento de Capital (kommun i San Juan), 
 Departamento de Capital (kommun i Córdoba), 
 Departamento de Capital (kommun i La Rioja), 
 Departamento de Capital (kommun i Catamarca), 
 Departamento de Capital (kommun i Santiago del Estero), 
 Departamento de Capital (kommun i Tucumán), 
 Departamento de Doctor Manuel Belgrano, kommun, Jujuy, 

Robotskapade Argentinaförgreningar